X-Type steht für:

 Jaguar X-Type, Mittelklassewagen
 X-Type-Fallschirm, Rundkappenfallschirm

Siehe auch:

 X-Klasse (Begriffsklärung)
 X-Serie (Begriffsklärung)
 Baureihe X (Begriffsklärung)
 Klasse X (Begriffsklärung)
 Modell X (Begriffsklärung)
 Typ X (Begriffsklärung)